Ким Минсок (; род. 19 февраля 1993, Тэджон) — южнокорейский фигурист, выступавший в одиночном катании. Чемпион Южной Кореи (2009, 2010) и участник чемпионата мира (2009—2012).

Биография 
Начал заниматься фигурным катанием в 1999 году. Во время соревновательной карьеры его наставником была , бывшая южнокорейская фигуристка-одиночница, которая участвовала в чемпионате мира (1987, 1988). Хореографами и постановщиками программ являлись Ким Сеёль, Ким Ённам, Син Хесук и Кэндзи Миямото. Помимо катания Ким Минсок интересовался компьютерными играми и музыкой.

На состязаниях Ким представлял клуб фигурного катания из города Анян. Дважды становился победителем взрослого чемпионата Южной Кореи (2009, 2010). На международном уровне в течение трёх сезонов совмещал выступления в юниорской и взрослой категориях. Международной награды удостаивался на Asian Trophy, завоевав серебро в 2012 году, оставшись позади канадско-гонконгского фигуриста Роналда Лама.

Пять раз был участником чемпионата четырёх континентов (2009—2013). На одном из них, проходившем в 2011 году, набрал наивысшую сумму баллов за всю карьеру. Тогда за две программы он получил от судей 168,59 баллов. В произвольном прокате на тех соревнованиях он показал владение тройными акселем, лутцем, риттбергером и сальховом. Обучался в университете Корё.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Республики Корея